Esistono più comuni francesi con questo nome

Sougé – Indre
Sougé – Loir-et-Cher